Zenna ima više značenja:
 Zenna, Arezzo
 Zenna, Benevento
 Zenna, Varese